PV eller pV kan avse: 

 Volvo PV 444 – en bilmodel från Volvo
 Volvo PV 544 – en bilmodel från Volvo
 PV – 1 000 000 000 000 000 Volt, se petavolt
 pV – 0,000 000 000 001 Volt, se pikovolt
 PV - Primärvård